Chicago može značiti:

Zemljopis:
 Chicago, treći najveći grad Sjedinjenih Američkih Država
 Chicago (rijeka), rijeka u SAD-u
Chicago (indijansko selo), selo Miami Indijanaca na mjestu današnjeg Chicaga.

Kultura i umjetnost:
 Chicago (predstava), kazališna drama autora Maurinea Dallasa Watkinsa iz 1926. godine
 Chicago (mjuzikl), mjuzikl Boba Fossea i Freda Ebba temeljen na predstavi praizveden 1975. godine
 Chicago (2002), film Roba Marshalla temeljen na mjuziklu iz 2002. godine

Ostalo:
 Chicago (poglavica), ili Chicagou, poglavica Illinois Indijanaca oko 1725. 
 334 Chicago, asteroid glavnog pojasa
 Chicago (kartaška igra), pokeraška igra popularna u Švedskoj.